Arfiorfik bezeichnet:
 Arfiorfik (Berg) (Knofjeld), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Arfiorfik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Arfiorfik (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Arfiorfik (Insel, Nuuk, nördlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Arfiorfik (Insel, Nuuk, südlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland